«Борисогле́бское э́хо» ()— газета города Борисоглебска Тамбовской губернии (сейчас — Воронежской области).

Газета выходила с  года по  года два раза в неделю (по средам и воскресеньям) и имела подзаголовок «Газета местной и областной жизни» (с № 91; с № 12 1915 «Народная газета», с № 41 без подзаголовка). Издателем и редактором газеты был Н. В. Ленге. Выпуск газеты начался после закрытия издававшейся в 1914 году тем же Ленге газеты «Борисоглебский листок».

Примечания 

Газеты Воронежской области
Газеты на русском языке
Газеты Российской империи
Борисоглебск